

Geografia
 Silio – antica città della Turchia, l'odierna Asarköy
 Arcidiocesi di Silio – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Onomastica
 Silio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Silio Italico – avvocato, poeta e politico dell'Impero romano
 Marco Silio Messalla – senatore romano
 Publio Silio Nerva – politico romano
 Tito Silio – ufficiale romano